Wingham kan syfta på:

Henry Wingham (–1262), engelsk biskop

Geografi

Kanada 

 Wingham, Ontario, Ontario,

Storbritannien 

 Wingham, Kent, ort i England,  

Robotskapade Kanadaförgreningar